Профици́т ( «рост, увеличение») — избыток в чем-либо.

Антоним понятия .

Экономика

Макроэкономика 
 Профицит бюджета — превышение доходов над расходами; экономическое понятие, которое означает, что доходная часть бюджета превышает расходную часть бюджета.
 Товарный излишек — превышение величины предложения над величиной спроса на товар.
 Профицит торгового баланса — превышение экспорта над импортом.
 Профицит платёжного баланса — превышение поступления денежных средств над их расходованием — активный платежный баланс.

Микроэкономика 
 Переизбыток какого-либо ресурса или фактора производства.

Экономические термины